TASP steht für:
 eine Abteilung des Fraunhofer-Instituts für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT
Template-Assembled Synthetic Proteins

TasP steht für:
 Therapie als Prävention, bezeichnet die Methode, eine weitere HIV-Ansteckung dadurch zu verhindern, indem sich ein HIV-Infizierter medikamentös behandeln lässt, um die Virenlast zu minimieren

Abkürzung